Jakarta est la capitale de l'Indonésie.
 Jakarta est un ensemble de projets de logiciels libres développés par la fondation Apache.
 Jakarta est un film indonésien réalisé par Charles Kaufman en 1988.
 Jakarta est un film sud-coréen réalisé par Jung Cho Sin en 2000.
 Jakarta est un groupe de musiques électroniques créé en 2007.